Painter steht für:

 Corel Painter, eine Grafikapplikation 
 Painter (Virginia), Ort im Accomack County, Virginia

Painter ist der Familienname folgender Personen:

 Baburao Painter (1890–1954), indischer Filmregisseur
 DeShawn Painter (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Eleanor Painter Strong (1891–1947), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 George D. Painter (1914–2005), englischer Schriftsteller
 Kevin Painter (* 1967), englischer Dartspieler
 Nell Irvin Painter (* 1942), amerikanische Historikerin, Anthropologin und Hochschullehrerin
 Oskar Painter (* 1972), kanadischer Physiker
 Theophilus Shickel Painter (1889–1969), US-amerikanischer Insektenzytologe

Siehe auch:
 Paynter